Rawlinson är ett engelskt efternamn som burits av bland andra:

George Rawlinson, (1812–1902), engelsk arkeolog
 Henry Rawlinson, 1:e baron Rawlinson]  (1864–1925),brittisk militär
Henry Creswicke Rawlinson (1810–1895), engelsk arkeolog och kilskriftforskare
Jana Rawlinson (född 1982), australisk häcklöpare

Engelska efternamn
Sonnamn